Alfred Ébelot (1837-1912), ingénieur et explorateur français ; 
 Henri Ebelot (1831-1902), homme politique français, maire de Toulouse.

Paronymes 
 Ebelo, commune rurale malgache située dans la partie sud-ouest de la région d’Anosy.